''För Wikipedias pressinformation, se Wikipedia:Press.

Press kan syfta på:

 Press – en samanfattande benämning för tidningar och tidskrifter, se tidning
 Dagspressen – en tidning som först och främst innehåller en allsidig nyhetsrapportering, och som utkommer minst en gång i veckan
 Kvällspress – en typ av dagstidning som inte är en morgontidning
 Populärpress – en sammanfattande beteckning för serietidningar, vecko- och månadstidningar
 Fackpress – tidningar som riktar sig till yrkesverksamma läsare i deras professionella roll
 Presskort – en legitimationshandling som visar att innehavaren är verksam som journalist
 Pressmeddelande – en text, ofta med nyhetsvärde, som skickas till eller görs tillgänglig för media i syfte att skapa god PR (relation med marknaden) och/eller investerarrelationer (IR)
 Presskonferens – ett möte som journalister inbjuds till av organisationer som har något intressant att berätta
 Pressbyrån  – ett svenskt detaljhandelsbolag
 Tryckpress – en maskin för att producera flera kopior
 Press (tyngdlyftning) – en tidigare tävlingsform inom tyngdlyftning fram till 1982
 Press (berg i Antarktis) – ett berg i Antarktis

Personer
 Tamara Press (1937–2021), en före detta sovjetisk friidrottare
 Irina Press (1939–), en tidigare sovjetisk friidrottare

Se även 
 Nyhetsmedier
 Tabloidformat
 Pressning